A&W – amerykański przewoźnik kolejowy

 A&W – dawny amerykański przewoźnik kolejowy

 A&W Food Services of Canada – kanadyjska sieć barów szybkiej obsługi

 A&W Restaurants – amerykańska sieć barów szybkiej obsługi